Slovo Jizerka má několik významů:

 Jizerka (levostranný přítok Jizery) – česká říčka pramenící v Krkonoších, levostranný přítok Jizery v Horní Sytové, tekoucí přes obce Vítkovice a Víchovou nad Jizerou
 Jizerka (pravostranný přítok Jizery) – česká říčka v Jizerských horách, pravostranný přítok Jizery, teče přes katastrální území Jizerka obce Kořenov v okrese Jablonec nad Nisou
 Jizerka (Kořenov) (též Malá Jizera – Klein Iser) – osada v Jizerských horách, část obce Kořenov v okrese Jablonec nad Nisou
 Jizerka (Lázně Libverda) – bývalá turistická chata východně od Lázní Libverdy
 Jizerka (pěvecký sbor) – pěvecký sbor ze Semil
 jedná se také o název několika horských chat
 Jizerka (soubor) – dětský folklorní souobor z Liberce

Související články 
 Jizera
 Jezerka